Lepidonotothen är ett släkte av fiskar. Lepidonotothen ingår i familjen Nototheniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Lepidonotothen